- Servisch basketbalteam (mannen)
  - Servisch basketbalteam (vrouwen)